Kwestia wstępna – hasło dotyczące prawa prywatnego międzynarodowego
 Kwestia homerycka – spór dotyczący kwestii czy Iliada i Odyseja są autorstwa Homera
 Kwestia rzymska – konflikt pomiędzy Stolicą Apostolską i rządem Zjednoczonego Królestwa Włoch toczący się w latach 1861-1929

Literatura, sztuka 
 Kwestia ceny – opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego
 Kwestia sumienia – polski film wojenny z 1967 roku
 Kwestia sumienia – powieść fantastyczno-naukowa amerykańskiego pisarza Jamesa Blisha
 Kwestia tycia i śmierci – brytyjski krótkometrażowy film animowany

Zobacz też 
 A Question of Time (kwestia czasu) – singel grupy Depeche Mode
 A Question of Lust (kwestia pożądania) – singel grupy Depeche Mode